Дортмунд 2015 — 43-й міжнародний шаховий турнір, що проходив з 27 червня по 5 липня 2015 року в Дортмунді.

Категорія турніру — ХІХ (середній рейтинг — 2724).

Розклад змагань 

• Ігрові дні: 27-28, 30 червня, 1, 3-5 липня

• Вихідні дні: 29 червня, 2 липня

Початок партій 1-6 тури — 16-00, 7 тур — 14-00 (час Київський)

Учасники 

жирним  — місце в рейтингу станом на червень 2015 року

Рух за турами

Турнірна таблиця

Посилання 
 Офіційний сайт турніру 
 Дортмунд 2015 на ChessPro.ru  
 Онлайн турніру на chessdom.com  
 Онлайн турніру на chessbomb.com  
 Форум на ChessPro.ru

Примітки 

Шахові турніри 2015
Шахові змагання в Німеччині
Червень 2015
Липень 2015
Спорт у Дортмунді